La Temporada 1880 de la Liga Nacional fue la quinta temporada de la Liga Nacional.

Los Chicago White Stockings lograron su segundo campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1880
Estados Unidos en 1880
Deporte en 1880